Трикала () — ном в Греції, в периферії Фессалія. Столиця — Трикала.

У номі Трикала поблизу містечка Кастракі розташований комплекс скельних монастирів Метеора, заснованих у 12 ст. 1988 році ЮНЕСКО занесла Метеору до Каталогу пам'яток світового спадку як природне надбання виключного просвітницього значення.

Муніципалітети і комуни 

Номи Греції
Фессалія